Norroy (Vosges) o Norroy-sur-Vair, municipi al departament dels Vosges (regió del Gran Est, França)
 Norroy-lès-Pont-à-Mousson, municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (Gran Est)
 Norroy-le-Sec, municipi al departament de Meurthe i Mosel·la (Gran Est)
 Norroy-le-Veneur, municipi al departament del Mosel·la (Gran Est)